Лейла Болатовна Махат (Махатова) – художник, куратор, галерист. Доцент кафедры «Живописи и скульптуры» Казахского Национального Университета Искусств. Доктор философии в области изобразительного искусства. Председатель кураторского совета Центра Современного Искусства «Куланши». Президент Евразийской Академии Искусств.

Награды 
  Орден «Курмет»
 Государственная награда за вклад в развитие искусства «20 лет независимости», Нур-Султан, Казахстан
 Почётный знак «За заслуги в развитии культуры и искусства» (26 ноября 2015 года, Межпарламентская ассамблея СНГ) — за значительный вклад в формирование и развитие общего культурного пространства государств — участников Содружества Независимых Государств, в реализацию идей сотрудничества в сфере культуры и искусства
 Медаль имени Франца Кафки за вклад в развитие культуры и искусства, Прага, Чехия
 Диплом Азиатско-Тихоокеанского объединения живописцев, Токио, Япония
 Награда «За заслуги в развитии культуры и искусства» Международной Парламентской Ассамблеи, Москва, Россия
 Почетный Член Академии Изобразительных Искусств, Прага, Чехия
 Лауреат Европейского Союза Искусств 
 Награда за достижения в искусстве и культуре - Golden Europea, European platter, Прага, Чехия

Доктор Лейла Махат является автором и куратором казахстанских и международных проектов. Выставки произведений художника проходили в музеях и галереях Казахстана, России, Соединенных Штатов Америки, Италии, Чехии, Словакии, Японии, Китая, Бангладеш, Индии, Нидерландов, Австрии, Германии, Молдовы, Турции, Словении, Латвии и Румынии.

Картины находятся в коллекциях (публичные собрания) 

 Государственном Музее Изобразительного Искусства им. А. Кастеева, г. Алматы, Казахстан 
 Национальном Музее Республики Казахстан, Нур-Султан
 Музея Первого Президента, Нур-Султан, Казахстан
 Музея Изобразительного Искусства Министерства культуры Турции
 Исторического Музея Муниципалитета Ульдинген, Германия 
 Государственного Музея Изобразительного Искусства Молдавии, Кишинев, Молдова
 Галереи «Арт 21», Мюнхен, Германия 
 Галереи «САРАЙ», Берлин, Германия  
 Галереи «Five+Art», Вена, Австрия
 Коллекции фонда Кишо Курокава, Токио, Япония
 Галереи Токийского Университета Искусств
 Центра Современного Искусства, Гуанджоу, КНР, а также в частных коллекциях в Казахстане, США, Турции, Германии, России, Великобритании, Бельгии, Индии, Австрии, Японии, Чехии и других стран.

Проекты 

 «ART FORUM KULANSHI», Нур-Султан, Казахстан, 2006-2012
 «KünsteWoche» Фестиваль Йестебург, Германия, 2005, 2006
 «Internationale Фестиваль Искусств в Измире, Турция, 2004
 «Silk Road by Modern Art» – Галерея “Art 21”, Мюнхен, Германия, 2006
 «Silk Road by Modern Art» – Арт Центр Берлин, Берлин, Германия, 2006
 «United Buddy Bear» – Германия, международный проект
 «Bangladesch Art Biennale», Дакка, Бангладеш
 «ART EXPRESS», Берлин-Будапешт, Венгрия 2008-2009
 «International Art Festival», Нью-Дели,  Индия, 2013
 «New Silk Roads: Painting Beyond Borders», Сингапур, 2015
 «Beijing International Biennale», Пекин, Китай, 2015
 «Made in Astana», Нур-Султан, Казахстан, 2016-2018
 «Art Circle» Международный Фестиваль Искусств,  Горишка Брда, Словения, 2017-2019
 «Astana Street Art», Нур-Султан, Казахстан, 2018,2019
 «Miami Artweeks. Miami 2.0», Artbox project, Майами, США, 2019

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Казахстанский художник Лейла Махат
 В Астане открылась персональная выставка Лейлы Махат «Невыносимая легкость»
 Центр Современного Искусства «КУЛАНШИ»
 Выставка Лейлы Махат «Посвящение высокому»
 В Лиепайском музее состоится открытие выставки известного казахстанского художника Лейлы Махат «Я здесь»
 Впервые в странах Балтии свои работы экспонирует художник из Казахстана Лейла Махат
 В Латвии проходит персональная выставка казахстанской художницы Лейлы Махат
 Художник Лейла Махат — об интернационализме, кочевниках и о том, как надо Родину любить
 В Румынии открылась персональная выставка казахстанской художницы Лейлы Махат
 KMG International поддерживает выставку Лейлы Махат Я здесь в городе Бухаресте
 Персональная выставка казахстанской художницы Лейлы Махат открылась в столице Румынии
 В Балхаше открылась выставка известной казахстанской художницы Лейлы Махат
 Лейла Махат: “Дом там, где моя семья”
 Искусство никогда не умирает – Лейла Махат об открытии выставки советских художников
 Выставка Лейлы Махат пройдет в Нур-Султане
 Художница Лейла Махат открыла выставку в стенах одного из столичных банков
 Лейла Махат: «Мне нужна сила, чтобы ее отдавать»
 Талисманы и амулеты Великой степи. Выставка Лейлы Махат в "ForteBank Kulanshi Art Space"
 Символ Берлина - на улицах Астаны
 ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА
 Выставка литографий Рене Магритта
 Weart | Лейла Махат | Работы
 Инсталляция из "кристальных деревьев" знаменитого японского художника Ясуаки Ониши поразила жителей Астаны
 В окружении искусств
 Выставка казахстанской художницы открылась в латвийском городе Лиепая
 Урок прекрасного с риском для жизни
 YouTube: Kulanshi Contemporary art center

Художники Казахстана